Toula peut faire référence à :

Toponymes 
 L’oblast de Toula, un sujet fédéral  de type régional (oblast) en Russie.
 Toula (en ), une ville industrielle et la capitale administrative de l’oblast.
 Toula (Tansila), un village du département et la commune rurale de Tansila dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Toula (Manga), un village du département et la commune urbaine de Manga dans la province du Zoundwéogo et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.
 Toula, une rivière de Mongolie